

La terza stagione della serie televisiva Kung Fu, viene stata trasmessa sulla rete televisiva statunitense The CW dal 5 ottobre 2022 all'8 marzo 2023.

In Italia la stagione è inedita.

Stagioni di Kung Fu (serie televisiva 2021)